Grosser Kanton steht für:

 Deutschland in der Umgangssprache der Schweiz (scherzhaft), siehe Kanton (Schweiz)#Umgangssprachliche Verwendung
 Der grosse Kanton, Schweizer Film von Viktor Giacobbo (2013)